Poniżej znajduje się lista odcinków kreskówek z Kaczorem Daffym. Zawiera tytuły ułożone w kolejności chronologicznej.

Kreskówki ze złotej epoki (1937 – 1968)

Lata 80. 
 Daffy Duck's Easter Egg-Citement:
 The Chocolate Chase (1980)
 Daffy Flies North (1980)
 The Yolk's on You (1980)
 Kaczor Dodgers w powrocie 24-tego i pół wieku (Duck Dodgers and the Return of the 24½th Century) (1980)
 The Duxorcist (1987)
 Noc żywej kaczki (The Night of the Living Duck) (1988)

Lata 90. 
 Królik bileter (Box-Office Bunny) (1990)
 Królicze gagi ((Blooper) Bunny) (1991)
 Inwazja złodziei królików (Invasion of the Bunny Snatchers) (1992)
 Karotkablanca (Carrotblanca) (1995)
 Marvin the Martian in the Third Dimension (1996)
 Super kaczor (Superior Duck) (1996)

2000 i później 
 Attack of the Drones (2003)
 Kaczor Daffy na prezydenta (Daffy Duck for President) (2004)

Odcinki specjalne 
 Daffy Duck and Porky Pig Meet the Groovie Goolies (1972)

Seriale animowane 
 Przygody Animków (Tiny Toon Adventures) (1990-1995, jako jeden z nauczycieli Bzikowersytetu i mentor Kaczora Tasiora)
 Animaniacy (Animaniacs) (1993-1998, gościnnie)
 Sylwester i Tweety na tropie (Sylvester & Tweety Mysteries) (1995-2002, gościnnie)
 Looney Tunes: Maluchy w pieluchach (Baby Looney Tunes) (2002-2005, jako jego dziecięca wersja)
 Kaczor Dodgers (Duck Dodgers) (2003-2006, jako Kaczor Dodgers)

Filmy 
 Królik Bugs i Struś Pędziwiatr: Szalony pościg (The Bugs Bunny/Road Runner Movie) (1979)
 Zbzikowany świat filmów Królika Bugsa (The Looney Looney Looney Bugs Bunny Movie) (1981)
 Królik Bugs: 1001 króliczych opowiastek (3rd Bugs Bunny's Movie: 1001 Rabbit Tales) (1982)
 Kaczor Daffy: Fantastyczna Wyspa (Daffy Duck's Movie: Fantastic Island) (1983)
 Kaczor Daffy: Pogromcy strachów (Daffy Duck's Quackbusters) (1988)
 Kto wrobił królika Rogera? (Who Framed Roger Rabbit?) (1988, gościnnie)
 Kosmiczny mecz (Space Jam) (1996)
 Tweety – wielka podróż (Tweety's High-Flying Adventure) (2000, gościnnie)
 Looney Tunes znowu w akcji (Looney Tunes: Back In Action) (2003)
 Bah, Humduck! A Looney Tunes Christmas (2006)

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Zwariowane melodie
 Kaczor Daffy
 Filmografia Zwariowanych melodii

Zwariowane melodie
Listy odcinków telewizyjnych seriali animowanych